Le Bon Vouloir (kunstkring), een kunstenaarskring in Bergen
Le Bon Vouloir (kasteel), een kasteeltje in Moere